Сезон 2011 Deutsche Tourenwagen Masters является двенадцатым сезоном возобновлённой в 2000 году серии. Сезон начался 1 мая в Хоккенхайме и завершился 23 октября там же.

Изменения в новом сезоне
По соглашению участвующих концернов Мерседес и Ауди сохранили технику предыдущих сезонов, одновременно ведя разработку машин новой спецификации, когда в серию вернется БМВ. Однако серия сменила поставщика шин — английскую Dunlop сменила корейская Hankook, предложившая более выгодные условия поставки. В календарь серии вернулся австрийский Шпильберг, а шанхайский этап, после провала переговоров, был удален из календаря — немецкая аудитория осталась недовольна переносом финального этапа за пределы Германии, а уровнем проведения этапа остались недовольны все. На олимпийском стадионе в Мюнхене пройдет внезачетная гонка по временной трассе по образцу Гонки Чемпионов.

Сводная таблица

Изменения в составе пилотов 
Майк Роккенфеллер-Team Phoenix > Team Abt Sportsline

Мартин Томчик-Team Abt Sportsline > Team Phoenix

Эдоардо Мортара-Formula 3 Euro Series > Team Rosberg

Фелипе Альбукерке-GT3 > Team Rosberg

Рахель Фрай-Matech Competition > Team Phoenix

Кристиан Фиторис-GP2 > Persson Motorsport

Ренгер Ван дер Занде-GP3 > Persson Motorsport

Пол ди Реста-AMG Mercedes > Force India

Маркус Винкельхок-Team Rosberg > GT1

Александр Према-Team Phoenix > Неизвестно

Кэтрин Легг-Team Rosberg > Неизвестно

Календарь и победители

Итоговое положение

Примечания

Ссылки

 Официальный сайт серии(англ.)

DTM
Сезоны DTM